Nejvyšší úspěšnost zákroků Tipsport ligy je každoročně udělované ocenění pro brankáře, který v základní části sezóny slovenské ligy získal nejlepší procentuální hodnocení v počtu obdržených branek.

Držitelé 

Trofeje a ocenění slovenské Tipsport ligy